Grad Novi Sad ima ukupno 47 mesnih zajednica, od kojih se 31 nalazi na području naselja Novi Sad, a ostale na području ostalih naselja. Ispod se nalazi spisak.

Izvori 

Политика Новог Сада